Ле-Лож () — название нескольких коммун во Франции:

 Ле-Лож — в департаменте Кальвадос.
 Ле-Лож — в департаменте Верхняя Марна.
 Ле-Лож — в департаменте Приморская Сена.
 Ле-Лож — в департаменте Сарта.

См. также 
 Ле-Лож-Сольс